Франциска́нская це́рковь (ранее — Франциска́нская це́рковь На́шей Люби́мой Госпожи́, ) — старейшая церковь во франконском Ротенбурге.

История

Францисканцы в Ротенбурге 
Первые представители ордена францисканцев были посланы в Германию самим его основателем, Франциском Ассизским, уже в 1219 году. Но только в 1281 году два монаха-францисканца, отправленные в Ротенбург из города Халль, где босоногие — как их традиционно называли в средние века — обосновались почти за полвека до этого, смогли получить согласие городского совета на основание собственного монастыря. Таким образом, францисканцы оказались последним из четырёх основных нищенствующих орденов, которые были представлены в Ротенбурге. Кроме шультгейса Германа фон Хорнбурга (), которого называли «первым и главным основателем» () монастыря, деятельное участие в его судьбе приняли многие знатные горожане и даже сам король Германии Рудольф I.

Несмотря на конкуренцию с Тевтонским орденом, который в лице своего магистра Конрада фон Фейхтвангена пытался полностью запретить монахам-францисканцам отправление церковных служб в Ротенбурге, их монастырь быстро расширял своё влияние на религиозную жизнь города и пополнял свою кассу. При этом примерно четверть средств составляла собранная милостыня, а остальное приходилось на оброк (), десятину, процентные доходы и сборы от богослужений. Монастырь, в котором находили свою обитель порядка 20 монахов, владел многочисленными лесными и земельными участками и даже собственными крепостными, а для строительства нередко получал деньги из городской казны. Связь с мирянами оставалась достаточно тесной и не ограничивалась только религиозной стороной: в стенах монастыря нередко проводил свои заседания городской совет, а простые горожане отправлялись туда на дегустацию вина и хранили там свои ценные вещи.

По количеству монахов и духовному влиянию монастырь в Ротенбурге занимал в ордене, скорее, второстепенное положение, уступая францисканским общинам Вюрцбурга, Нюрнберга, Ульма и Страсбурга. Относительно немного среди его обитателей было и известных личностей — исключая, пожалуй, художника Мартина Шварца () и проповедника Иоганна Шмидта (). При разделении францисканцев на два течения — обсервантов (стремившихся к более аскетичному образу жизни и возврату ордена к идеям его основателя) и конвентуалов (предпочитавших менее строгие порядки) — монастырь в Ротенбурге остался на стороне последних.

Реформация, начавшаяся в Германии в начале XVI века, напрямую затронула и францисканцев в Ротенбурге: несколько монахов добровольно покинули монастырь, а Иоганн Шмидт, наиболее активно защищавший её идеи, был казнён на торговой площади. После того, как в 1544 году Ротенбург официально принял учение Лютера, дни францисканцев в нём были сочтены: спустя 4 года права собственности на монастырь перешли к городу, а два последних монаха оставили его, что, фактически, означало его полное закрытие. В 1559—1592 годах в его стенах была открыта городская латинская школа, позднее там жили вдовы священников, размещались оружейная комната, зернохранилище, соляная контора и, наконец, один из филиалов Института имени Гёте (в котором в 1986 году изучал немецкий язык Хорхе Марио Бергольо, будущий папа римский, принявший своё имя в честь святого Франциска Ассизского).

Строительство и реставрация церкви 
К моменту начала строительства церкви Францисканского монастыря (1282 год) на выбранном под неё участке земли находилась лишь небольшая часовня, источник воды и липа, а сам он располагался в непосредственной близости со скотным рынком. Строительные работы длились несколько десятилетий и 29 мая 1309 года в присутствии королевы Маргариты Брабантской епископом Филиппом фон Айхштеттом () были освящены её восточный хор и главный алтарь. Возведение остального здания было завершено в 1337 году и с тех пор оно в целом сохраняет свой первоначальный облик.

Первые реставрационные работы были проведены уже в 1602 году, а в конце XIX века были восстановлены хор и покрытие пола. Следующие этапы реставрации относятся к XX веку, когда, в частности, были отремонтированы несущие конструкции крыши и установлена система обогрева страдавшего от повышенной сырости здания (в некоторых местах влажность воздуха достигает 100 %).

Использование 

В течение нескольких столетий Францисканская церковь была неразрывно связана с историей города и его жителей, а для многих поколений городской знати и дворян из близлежащих поместий она служила и после их смерти: уже в качестве усыпальницы. Изначально она являлась составной частью Францисканского монастыря и одновременно местом молитв и богослужений для городского населения. В начале XIX века собственником церкви стало только что образованное королевство Бавария, которое в 1871 году передало все права городской церковной общине св. Иакова. Всё это время во Францисканской церкви не прекращались религиозные службы, в том числе и католические, а однажды — это случилось 6 мая 1945 года, после вступления в город американских войск — в ней состоялось и иудейское богослужение.

В настоящее время бывшая церковь францисканцев открыта для посещения ежедневно, а с января по март — по выходным. По субботам в ней проводятся богослужения, а также концерты органной и хоровой музыки, чему способствует отличная акустика помещения. Кроме того, она рекомендована для посещения участвующим в велосипедных турах в качестве так называемой «церкви велосипедных дорожек» ().

Архитектурные особенности 

В архитектурном отношении Францисканская церковь в Ротенбурге позволяет проследить влияние сакральных строений нищенствующих орденов XIII века, особенно, . Согласно архитектурным традициям ордена босоногих, не позволявшим излишней роскоши, она не имеет отдельно стоящих башен, своды перекрывают только хор, а выбор мотивов витражей строго ограничен. Известная доля архитектурной небрежности, характерная для их стиля, видна, в частности, по выступающим из стен консолям и неидеально совмещённому со строительными осями верхнему ярусу центрального нефа.

В целом здание Францисканской церкви является трёхнефной базиликой с двухскатной крышей и боковой башенкой, пристроенной с юга ризницей и вытянутым полигональным хором. Некоторые её элементы (как например, форму хора) можно отнести к позднему романскому искусству, но остальные детали и архитектурные решения позволяют классифицировать её как типичного представителя ранней высокой готики. Восточная, противоположная хору стена, образует с северной и южной стенами косой угол, вписываясь тем самым в проходившую рядом улочку (что ещё раз подтверждает характерный для европейских городов позднего Средневековья приоритет общественного интереса над религиозным).

Интерьер 

К числу главных отличительных особенностей Францисканской церкви относится установленный уже в XIV веке леттнер — перегородка, отделяющая хор, где раньше могли молиться только монахи, от основного здания, предназначенного для мирян и проведения богослужений. Из восьми алтарей, которые некогда были установлены в церкви, четыре располагались в нишах леттнера, а его центральная часть в виде арки служит ныне проходом к хору. Один из них — созданный известным немецким скульптором Тильманом Рименшнейдером и посвящённый Людовику Тулузскому — находится ныне в церкви Святого Иакова.

Особого упоминания заслуживают многочисленные захоронения внутри церкви — первое из которых было сделано в 1285 году в только ещё строящемся здании, а последнее относится к 1789 году — в том числе двойная гробница Ганса фон Пойлендорфа () и его жены Маргариты, расположенная у колонны рядом с леттнером.

Другой достопримечательностью является изготовленный примерно в 1490 году тем же Рименшнейдером и отреставрированный в 1979 году алтарь Святого Франциска, на котором изображена сцена принятия стигматов. Ещё одна работа этого мастера, являвшаяся некогда частью ретабло Францисканской церкви и изображающая оплакивающих Христа женщин, находится ныне в собрании скульптур Государственных музеев Берлина.

Внутренние стены изначально были выкрашены в красный цвет, теперь на них можно видеть многочисленные фамильные гербы XVII—XVIII веков и украшенные резными фигурами и эпитафиями надгробные плиты, часть которых датирована XV столетием. В интерьере Францисканской церкви церкви сохранились и некоторые из скульптур, изображающие, в частности Богородицу и Святого Либория. Деревянная скамья в хоре (изготовленная около 1380 года), а также кафедра (1560 год) были перенесены сюда из других городских церквей. В свою очередь цикл из 12 картин (1494 год), принадлежавший руке Мартина Шварца и его учеников и изображающий Страсти Христовы, после реставрации XIX века так больше не вернулся на его прежнее место на леттнере (сейчас там находятся их копии).

Первый упоминаемый орган Францисканской церкви (располагавшийся с южной стороны возле леттнера) по форме напоминал гнездо ласточки и в конце XVI века был перенесён в церковь Св. Иакова. Второй — сооружённый в 1693 году — также не дошёл до наших дней. Наконец, в 1889 году известным немецким мастером Иоганессом Штребелем () на западных эмпорах был установлен нынешний орган с 14 регистрами и двумя мануалами (отреставрирован в 1992 году).

Литература 
 Johannes Rau Denkmal des Ewigen in der Zeit. 700 Jahre Franziskanerkirche Rothenburg ob der Tauber. (Rothenburger Sakrale Kunst Nr. 4) — Evang.-Luth. Kirchengemeinde St. Jakob, Rothenburg ob der Tauber, 1993. — 240 с.

Примечания 

Церкви Ротенбурга-об-дер-Таубер
Появились в 1337 году